Соревнования «Дружба-84» по дзюдо были проведены 24—26 августа 1984 года в Варшаве (Польша). Были разыграны 8 комплектов наград.

Медалисты

Командный зачёт 

См. также

 Дзюдо на летних Олимпийских играх 1984

Источники 
 Панорама спортивного года, 1984 / Сост. В. Л. Штейнбах — М.: Физкультура и спорт, 1985 — с. 80.

Дзюдо
Международные соревнования по дзюдо в Польше
Международные спортивные соревнования в Варшаве
Август 1984 года
Спорт в Польше в 1984 году